Unterriedgraben ist ein Gewässername:

 Unterriedgraben (Ablach), linker Zufluss der Ablach (zur Donau) bei Ablach, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Unterriedgraben (Kleine Roth), linker Zufluss der Kleine Roth (zur Roth bei Weißenhorn, zur Donau) bei Tiefenbach, Stadt Illertissen, beide Orte im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Unterriedgraben (Spiersbach), rechter Zufluss des Spiersbachs (zum Alpenrhein) nach Bangs, Fraktion Nofels, Stadt Feldkirch, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg

Siehe auch:
 Riedgraben
 Unterried